Banderillas puede referirse a:
En la fiesta de los toros Banderilla (tauromaquia).
El nombre común de la planta Stipa gigantea.
El nombre común de la planta Stipa lagascae
Una banderilla, un tipo de tapa gastronómica elaborada como un pincho moruno de encurtidos diversos.Las Banderillas''', cumbre más alta de la Sierra de Segura.